Darko Perović (né en 1965), auteur et dessinateur de bande-dessinée serbe
 Kosta Perović (né en 1985), joueur de basket-ball serbe
 Marko Perović (né en 1984), footballeur serbe
 Miloš Perović (1874-1918), poète et un dramaturge serbe